Моли́тва мы́таря — покаянная молитва, которую произносил сборщик податей, покаявшийся и получивший прощение:

Эта молитва, наряду с «О́тче наш», указана Иисусом Христом как верный образец молитвы:

Варианты перевода 

Церковнославянский перевод Нового Завета, выполненный святителями Кириллом и Мефодием, точно так же, как и латинский, и все переводы на современные европейские языки, передаёт греческий глагол ἱλάσκομαι как «ми́лостив бу́ди»; в то же время в литургической традиции распространён вариант «очи́сти».

Богословское осмысление 
Согласно святителю Игнатию (Брянчанинову) «милостив буди» означает «сознание человеком погибели его; это ощущение той греховности своей, того сожаления к себе, которые Господь заповедал нам ощущать к себе, и которые ощущаются очень немногими; это отвержение собственного достоинства; это прошение милости Божией, без которой нет надежды спастись погибшему». Молитва мытаря входит в начальные молитвы утреннего правила.

«Бить себя в грудь» (в область сердца) [при раскаянии] — это богослужебный обряд католической церкви. Также, подобный обычай существует в современном раввинистическом иудаизме на День искупления.

В Талмуде описана общинная покаянная молитва «Авину малкену» о прощении грехов евреев, из-за которых произошла засуха, как полагали, и испрошение у Бога дождя, как благословения (Вавилонский Талмуд Таанит 25б). Строфа «Отец наш, Царь наш, помилуй нас» иудейской молитвы «Авину малкену» схожа с христианской «Молитвой мытаря».

Богослужебное применение 
В православном богослужении Молитву мытаря произносят:
 При каждом совершении 12 поясных поклонов после первого совершения Молитвы Ефрема Сирина в дни многодневных постов;
 В начальных утренних молитвах;
 На литургии священник произносит во время каждения жертвенника со стоящими на них Дарами перед великим входом;
 В более расширенном варианте — «Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго и поми́луй мя» перед совершением божественной литургии (после входных молитв; перед совершением проскомидии — трижды; на литургии перед возгласом: «Святая святым!»).

В богослужении активно используют также различные видоизменения молитвы мытаря, как отдельные возгласы (Господи помилуй, Иисусова молитва), так и неотъемлемая часть многих молитв.

См. также 
 Притча о мытаре и фарисее

Примечания

Ссылки 
 Объяснения церковных и домашних молитв

Христианские молитвы
Православные молитвы